L'expression Oscars du cinéma 1989 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1989 et honorait des films sortis en 1988

Pour les films sortis en 1989 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1990.